Карье́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Карьерная улица — улица в Данкове.
 Карьерная улица — улица в Иванове.
 Карьерная улица — улица в Липецке.
 Карьерная улица — улица в Москве.
 Карьерная улица — улица в посёлке Торфяное (МО Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга).
 Карьерная улица — улица в Перми.
Карьерная улица — улица в Самаре.
 Карьерная улица — улица в Уфе.
 Карьерная улица — улица в Владивостоке.

Украина 
 Карьерная улица — улица в Днепре.
 Карьерная улица — улица в Киеве.
 Карьерная улица — улица в Полтаве.
 Карьерная улица — улица в Симферополе.